Шикарпур:

 Шикарпур — город в Пакистане, центр одноимённого округа в провинции Синд. 
 Шикарпур — один из 23 округов пакистанской провинции Синд.